ONT est un sigle pouvant faire référence à : 
 Office national de la télédiffusion, établissement public tunisien chargé d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels en Tunisie,
 Office national des télécommunications, entreprise publique ivoirienne responsable du secteur des télécommunications de 1984 à 1996,
 code AITA de l'aéroport international d'Ontario, à Ontario, ville américaine de Californie,
 Optical Network Termination, unité de réseau optique employée pour le raccordement par fibre jusqu'au domicile.
 Ontario Northland, ONT étant le sigle de l'Association of American Railroads désignant cette compagnie.